

Rivières 
 Galage : rivière du sud de la France, affluent du Touch
 Galage : rivière du sud de la France affluent de l'Ariège , dans laquelle elle se jette à quelques kilomètres en aval de Saverdun.
 Galage: canal de drainage , souvent à sec, véhiculant les eaux de pluie en fonction de la quantité de précipitations tombées sur le piémont ariégeois en amont de Varilhes et Pamiers: Galage de Fontanet et Galage de la Fage à Varilhes, Ruisseau de la Galage à Verniolle, le Galageot à Montaut, et enfin la Galage mentionnée ci-dessus.

Voir aussi 
 Bader Eldin Abdalla Galag : footballeur soudanais